

Carriera 
Ha giocato nella seconda divisione tedesca con Rot-Weiß Oberhausen, Arminia Bielefeld, Erzgebirge Aue, Eintracht Braunschweig e Wehen Wiesbaden.

Statistiche

Presenze e reti nei club

Collegamenti esterni